Les Laobés, un peuple d’Afrique de l'Ouest.
 Laobé, un chien ouest-africain.

Voir aussi 
Samba Laobé (homonymie)
 Samba Laobé Fall, le dernier souverain du Cayor.